Detta är en lista över matematiska konstanter.

Använda förkortningar:
 I - irrationella tal, A - algebraiska tal, T - transcendenta tal, ? - okänt
 Allm - matematik allmänt, Tal - talteori, Kaos - kaosteori, Komb - kombinatorik

Storleksordning 

Konstanter
 1